Ben van Os – scenografo olandese
 Jan van Os – pittore olandese
 Willibrord van Os – vescovo vetero-cattolico olandese